

Sigle 
Nuovo Partito Nazionale (New National Party) – partito politico grenadino
Nuovo Partito Nazionale (New National Party) – partito politico sudafricano

Codici 
 nnp – codice ISO 639-3 della lingua wancho naga